

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Barrett – città della Contea di Grant – Minnesota
 Barrett – township della Contea di Monroe – Pennsylvania
 Barrett – census-designated place della Contea di Harris – Texas

Musica 
 Barrett Records – etichetta discografica statunitense
 Barrett – album di Syd Barrett del 1970

Onomastica 
 Barrett – prenome inglese
 Barrett – cognome inglese

Persone 

 Elizabeth Barrett Browning – poetessa inglese
 Majel Barrett – attrice statunitense
 Richard Barrett – calciatore irlandese
 Richard Barrett – compositore britannico
 Wade Barrett – calciatore statunitense

Altro 
 Dana Barrett – personaggio della serie di film Ghostbusters
 Barrett Firearms Manufacturing – azienda statunitense produttrice di armi da fuoco
 Esofago di Barrett – patologia del tratto gastroesofageo dell'apparato digerente